Wyspa Piasek w Kłodzku
 Wyspa Piasek we Wrocławiu